Mark King (snookerzysta)
 Mark King (muzyk)
 Mark King (polityk)